Cromio o Cromi – personaggio della mitologia greca, capitano misio schieratosi a favore dei Troiani nella guerra di Troia
 Cromio – personaggio della mitologia greca, figlio di Priamo, ucciso da Diomede insieme a suo fratello Echemmone
 Cromio – personaggio della mitologia greca, prode guerriero troiano, ucciso da Teucro
 Cromio – personaggio della mitologia greca, fiero guerriero della Licia ucciso dalla furia di Ulisse in una delle battaglie
 Cromio – personaggio della mitologia greca, di Pilo, cui Nestore fece un appello sul comportamento in battaglia
 Cromio – personaggio della mitologia greca, alleato troiano sfidò Automedonte ma vedendo Ettore morto arretrò